Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2020 ist die 11. Auflage dieses Turniers. Es findet vom 11. bis 13. Februar im türkischen Antalya statt. Es ist, nach der Erstauflage 2005 in Manisa das zweite Turnier in der Türkei. Titelverteidigerin ist die Niederländerin Therese Klompenhouwer. Der Deutschtürkin Gülşen Degener werden, nach 2018, gute Medaillenchancen eingeräumt.

Modus 
Es sind 24 Spielerinnen am Start, die in der Vorrunde zunächst in acht Dreiergruppen im Round Robin-Modus gegeneinander antreten. Spieldistanz sind 25 Punkte mit einer Aufnahmebegrenzung von 40 und Nachstoß. Die beiden Gruppenbesten ziehen in die Finalrunde ins Achtelfinale ein. Dort wird im K.-o.-System auf 30 Punkte mit gleicher Aufnahmebegrenzung gespielt, Nachstoß und Penalty. Es werden je Spiel und Spielerin je zwei Verlängerungen à 30 Sekunden.

Gruppenphase 

Quellen:

Finalrunde 

Quellen:

Abschlusstabelle 

Quellen:

Weblinks 

 CEB-Rangliste Ladies 08/2019

Einzelnachweise 

2020
Billardturnier in Antalya
Karambolageveranstaltung 2020
Frauensport in der Türkei